330 mm/50 Model 1931 е разработено и произвеждано във Франция корабно оръдие с калибър 330 mm. Състои на въоръжение във ВМС на Франция. Предназначено е за въоръжение на линейните кораби от типа „Дюнкерк“.

Конструкция

Източници

Литература

Външни препратки 
 330 mm/50 (13") Model 1931 
 

330
330
330